Гусейн-бек Шамлу( — ) — воспитатель, советник, регент Исмаила I, эмир-аль-умара государства, полководец, возглавил борьбу против вторжения турок и узбеков.

Биография 
Гусейн-бек Шамлу родился в 1452 году в Ардебилье в семье Шамлийского хана Али-бека. Он был родом из туркоманского кочевого племени Шамлу, из клана Бейдилу.

Первым векилем был воспитатель и сподвижник Исмаила Гусейн-бек Шамлу.

Гусейн-бек Шамлу погиб во время Чалдыранской битвы.

См. также 
 Сефевиды
 Кызылбаши
 Шамлу

Примечания

Литература 
 Эфендиев О. А. «Азербайджанское государства Сефеви». Б.: 1993, 301 с.
 Искендер-бек Мунши. «Тарих-и алам арай-и Аб-баси». т. I—II. Тегеран: 1350 г.х. 1235 с.
 Кази Ахмед Куми. «Хуласат ат-таварих». Тегеран: 1363 г.х. 1200 с.

Родившиеся в Ардебиле
Персоналии:Сефевидское государство